Александр Александрович Стахович:
 Стахович, Александр Александрович (1830—1913) — тайный советник, шталмейстер
 Стахович, Александр Александрович (1858—1915) — русский политический деятель